Barry je jméno irského původu, vzniklo z výrazu finnbarr – světlovlasý.
 rodná jména
 Barry Bonds (* 1964), americký baseballista
 Barry Fantoni (* 1940), britský novinář
 Barry Fitzgerald (1888–1961), irský herec
 Barry Flanagan (1941–2009), anglický sochař
 Barry Gibb (* 1946), australský zpěvák, člen Bee Gees
 Barry Goldwater (1909–1998), americký politik
 Barry Hawkins (* 1979), anglický hráč snookeru
 Barry Levinson (* 1942), americký filmový režisér
 Barry Mann (* 1939), americký hudební skladatel
 Barry Manilow (* 1943), americký zpěvák
 Barry Opdam (* 1976), nizozemský fotbalista
 Barry Sadler (1940–1989), americký voják a zpěvák
 Barry Sheene (1950–2003), britský motocyklový závodník
 Barry Schwartz (* 1946), americký psycholog
 Barry White (1944–2003), americký zpěvák

 příjmení
 John Barry, více nositelů
 Boubacar Barry (* 1979), fotbalista z Pobřeží slonoviny
 Brian Barry (1936–2009), britský filosof
 Daniel Thomas Barry (* 1953), americký kosmonaut
 Dave Barry (* 1947), americký spisovatel
 Gareth Barry (* 1981), anglický fotbalista
 James Barry (1741–1806), irský malíř
 Madame du Barry (1743–1793), milenka krále Ludvíka XV.
 Marion Barry (1936–2014), americký politik, člen Demokratické strany a dlouholetý starosta Washingtonu
 Robert Barry (* 1936), americký umělec
 Viola Barry (1894–1964), americká herečka

 další významy
 Barry Lyndon, anglický film
 Barry (odrůda jablek)
 Barry (pes) (1800–1814), záchranářský pes
 Barry (Francie), město
 Barry (Wales), město
 Barry Town FC, velšský fotbalový klub
 Tropická bouře Barry (2007)

Externí odkazy